Ristretto est un logiciel libre de visualisation d'images léger utilisé par défaut dans le projet Xfce. Une caractéristique de ce logiciel est de pouvoir naviguer à la souris entre les différentes miniatures des images de la galerie, au lieu d'utiliser des barres de défilement.

Il dispose de fonctionnalités basiques :
 mode diaporama : permet de visualiser en boucle une série d'images, la temporisation entre les images est réglable ;
 zoom ;
 rotation d'images ;
 visualisation en plein écran ;
 édition d'images (via GIMP).

Notes et références 

Visionneuse d'images
Logiciel libre sous licence GPL
XFCE